SÖL steht für:

 Stiftung Ökologie & Landbau

Söl ist 
 der friesische Name der Insel Sylt

Siehe auch: Söhl, Söll

SOL